Fish Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fish Creek Bridge (Tortilla Flat, Arizona), NRHP-ID 88001600
 Fish Creek Bridge (Salem, Iowa), NRHP-ID 98000524